Мікст (спорт)
 Мікст (музика)
 Мікст (суміш компонентів)